

Patronymie
 Anna Rozen (1960- ), écrivain français.
 David Rozen (19..-), metteur en scène français.
 Félix Rozen (1938-2013), artiste contemporain français d'origine russe.
 Israël Rozen (1941-2017), rabbin orthodoxe israélien contemporain.

Voir
Rosen
Rosenberg
Rosendael

Homonymie de patronyme
Patronyme juif